Séry peut faire référence à :

Toponyme 

 Sery, commune française des Ardennes ;
 Sery, ancienne commune française Somme relevant désormais de Bouttencourt.

Patronyme 

 Antoine Séry, professeur de gymnastique ayant contribué au développement du sport à La Réunion.